YKU steht für:
 Flughafen Chisasibi, Québec, Kanada (IATA-Code)

yku steht für:
 Kuamasi, eine der Lolo-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung